Spar () — нидерландская компания, развивающая сети супер- и гипермаркетов «Spar», «Spar Express», «EuroSpar» и «InterSpar».

История 
Компания основана в 1932 году Адрианом ван Веллом как добровольная сеть бакалейщиков под названием «De Spar». Основная цель — сохранить кооперацию между независимыми оптовыми компаниями и розничными торговцами в ответ на появление крупных торговых сетей в Европе. Название сети сложилось из первых букв девиза: «Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig», что в переводе означает «Все мы выигрываем от сотрудничества». Само слово spar на голландском языке означает «ель», это дерево изображено на эмблеме компании.

Концепция Spar начала распространяться за пределами Голландии (Нидерландов) только в конце 1940-х годов, второй страной стала Бельгия. В 1952 году к сети присоединилась Германия. В течение 1950-х концепция Spar быстро распространилась по всей Западной Европе. В 1953 году была создана компания Spar International, первым президентом которой стал Адриан ван Велл, а в 1957 году в Голландии состоялся первый международный конгресс Spar.

К 1959 году Spar включал оптовых и розничных торговцев из 9 стран. В следующие 20 лет сеть пришла на новые континенты — в Африку и Азию, и список участников расширился до 14 стран. В 1963 году был создан Spar Южная Африка, в 1977 году — Spar Япония.

В период 1980—1999 сеть Spar расширила присутствие ещё в 7 странах, включая Австралию и страны Восточной Европы. К 1999 году Spar работал в 21 странах.

С 2000 года Spar начал работу в крупных развивающихся странах, в России и Китае, при этом продолжая расширяться в Центральной и Восточной Европе и Африке. За 10 лет с 2000 до 2010 года к сети также присоединились Украина, Хорватия, Португалия, Замбия, Ботсвана, Намибия и Нигерия.

С 2010 года Spar вошёл в Индию и Пакистан, страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Оман, Саудовская Аравия), на новые африканские рынки (Ангола, Малави, Камерун), расширился в Восточной Европе и Закавказье (Албания, Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия, Косово). Также магазины Spar были открыты на Мальте, Кипре, Сейшелах, Маврикии, Шри-Ланке, в Таиланде и Индонезии.

Деятельность 
«Spar International» объединяет под своей вывеской более 13 500 магазинов в 48 странах мира. Основные форматы: «Spar Express» (торговая площадь до 300 м²), «Spar» (торговая площадь 300—1000 м²), «EuroSpar» (1000—2500 м²) и «InterSpar» (более 2500 м²).

Общий товарооборот сети — 39,8 млрд евро в год.

Компания «Spar International» является официальным спонсором Европейской легкоатлетической ассоциации, а партнеры Spar в разных странах выступают спонсорами некоторых спортивных команд, в частности, итальянского СПАЛа.

В России 

Первый магазин Spar в России открылся в 2000 году. Для поддержания роста числа магазинов, в 2008 году головная компания Spar International B.V. и российские партнёры открыли компанию Spar Russia B.V., зарегистрированную в Нидерландах с филиалом в Москве.

На конец 2020 года, число магазинов под данным брендом составило 395. Розничная выручка за 2020 год составила 125,1 млрд руб. В настоящее время, магазины размещены в Москве и МО, Санкт-Петербурге, большей части ПФО и ЦФО, Калининграде, Омске, Томске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Хабаровском крае и в Приморском крае. Бренды, которые развиваются в России: «Spar», «EuroSpar», «InterSpar», «Spar Express».

Одним из крупнейших партнеров, действующих на территории Российской Федерации, является ООО «Спар Миддл Волга» (штаб-квартира в Нижнем Новгороде), у которой имеется прямая лицензия в Москве, Московской области, Владимирской области, Ивановской области, Ярославской области, Нижегородской области, Республике Мордовия, Республике Чувашия, Республике Марий Эл, Пензенской области, Республике Татарстан, Саратовской области, Ульяновской области, Самарской области, Кировской области. Компания активно расширяет свою сеть в ЦФО.

Статистика по странам 

С 2021 г. — в Латвии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Официальный сайт компании ООО «Спар Миддл Волга» в России

Торговые сети
Кооперативы
Торговля в Нидерландах
Компании розничной торговли Нидерландов
1932 год в Нидерландах
Франшизы
Появились в 1930-е годы в Нидерландах
Появились в 1932 году в Нидерландах